Ejskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ejskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Ejskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Ejskär

Robotskapade Finlandförgreningar